Chauvetea brunnea är en snäckart. Chauvetea brunnea ingår i släktet Chauvetea och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
brunnea